Gernsheim puede referirse a:
 Gernsheim (Hesse), municipio del 'Kreis' (distrito) de Groß-Gerau en el estado de Hessen.
 Helmut Gernsheim (1913-1995), historiador de fotografía germano-británico.
 Peter Schöffer de Gernsheim (1425-1502), impresor alemán.